Віктор Шерцінгер (англ. Victor Schertzinger; 8 квітня 1888, Махану-Сіті, Пенсильванія, США - 26 жовтня 1941, Голлівуд, Каліфорнія, США) — американський актор.
 Ніколь Шерцінгер, Ніколь Шерзінгер, повне ім'я Ніколь Параска Еліколані Валіенте Шерзінгер (28 червня 1978 року, Гонолулу, штат Гаваї) — американська співачка, танцівниця.